Ruxandra est un prénom féminin roumain. C'est également un nom de famille (rare) roumain.

Personnalités

Références 

Prénom féminin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain